Krause är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Krause
 Barbara Krause
 Brian Krause
 Christiane Krause
 Christian Gottfried Krause
 Emil Krause, flera personer
 Emil Krause (konstnär)
 Emil Krause (pianist)
 Ernst Krause
 Ernst Hans Ludwig Krause
 Eva Krause

 Heinrich Krause
 Hermann Krause
 Jakob Krause
 James Krause
 Johann Heinrich Krause
 Johann Wilhelm von Krause
 Julius Krause
 Karl Christian Friedrich Krause
 Kurt Krause
 Louise Krause
 Michael Krause
 Nadine Krause
 Olivo Krause
 Peter Krause
 Robert Krause, flera personer
 Robert Krause (konstnär) (1813–1885), tysk landskapsmålare
 Robert Krause (politiker) (1831–1931), tysk politiker
 Roswitha Krause
 Sigrun Krause
 Theodor Krause
 Tom Krause
 Waldemar Krause
 Wilhelm Krause, flera personer
 Wilhelm Krause (anatom) (1833–1910), tysk anatom
 Wilhelm Krause (konstnär) (1803–1864), tysk målare

Tyska efternamn